Калихора може да се отнася до:

 Калихора – митологична фигура
 Калихора – спътник на Юпитер